Ohtar – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Ohtar (zespół muzyczny)